The Principle of Doubt (studioalbum), een studioalbum van Mekong Delta uit 1989
 The Principle of Doubt (Ambitions), een compilatiealbum van Mekong Delta uit 2005